Lord Jim est un roman de Joseph Conrad publié en volume en 1900 dont ont été tirés :
 un film de Victor Fleming de 1925 ;
 un film de Richard Brooks de 1965.

Homonymie de titre